Jack Ahearn (Sídney, 8 de octubre de 1924 - Lismore, 10 de abril de 2017) fue un piloto de motociclismo australiano, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, desde 1954 hasta 1966. Su mejor temporada fue en 1964 donde ganó un Gran Premio y acabó subcampeón en la clasificación general por detrás de Mike Hailwood en la categoría de 500cc.

Resultados en el Campeonato del Mundo

Carreras por año 
(Carreras en negrita indica pole position; Carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Australia
Pilotos de 350 c.c.
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de Yamaha
Pilotos de Norton
Nacidos en Sídney